Viktor Thorn ist der Name folgender Personen:

* Viktor Thorn (Nordischer Kombinierer) (1874–1950), norwegischer Nordischer Kombinierer 
 Viktor Thorn (Skilangläufer) (* 1996), schwedischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Victor Thorn (1844–1930), luxemburgischer Politiker